Cetonana är ett släkte av spindlar. 

Cetonana ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flinkspindlar
Cetonana